Valera peut désigner :

Toponymes

Valera : ville du Texas.

Valera Fratta : commune de Lombardie.

Valera : l'une des 20 municipalité de l'État de Trujillo ;
 Valera : chef-lieu de la municipalité de Valera dans l'État de Trujillo.

Patronymes 

 Alex Valera (né en 1996), footballeur péruvien ;
 Blas Valera (1545-1597), missionnaire, linguiste, historien métis quechua-espagnol ;
 Breyvic Valera (né en 1992), joueur de baseball vénézuélien ;
 Dominique Valera (né en 1947), karatéka français ;
 Éamon de Valera (1882-1975), homme politique irlandais ;
 Juan Valera y Alcalá-Galiano (1824-1905), écrivain, homme politique et diplomate espagnol ;
 Juan Valera Espín (né en 1984), footballeur espagnol.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme